Název Okrouhlá má více obcí: 

 1) Okrouhlá (okres Cheb) – obec v okrese Cheb
 Okrouhlá (tvrz) – tvrz v okrese Cheb
 2) Okrouhlá (okres Písek) – obec u Branic v okrese Písek
 3) Okrouhlá (okres Česká Lípa) – obec u Nového Boru v okrese Česká Lípa
 4) Okrouhlá (okres Blansko) – obec u Boskovic v okrese Blansko

Slovo Okrouhlá se také objevuje v názvech obcí:
 5) Okrouhlá Radouň – obec v okrese Jindřichův Hradec

Okrouhlá se jmenují i další místa:
 6) Okrouhlá (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Zlín
 7) Okrouhlá (Staříč) – kopec s rozhlednou na území obce Staříč v okrese Frýdek-Místek